Waverley – miejscowość w Australii, w Australii Zachodniej
 Waverley – dystrykt w hrabstwie Surrey w Anglii
 Waverley –  jeden z 38 samorządów lokalnych wchodzących w skład aglomeracji Sydney, największego zespołu miejskiego Australii
 Waverley – powieść historyczna Waltera Scotta z 1814 roku
 Waverley – miejscowość w Australii, w Tasmanii
 Waverley – miejscowość w Nowej Zelandii, w regionie Taranaki